Primera División 1929-1930 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1930 – edizione del campionato argentino di calcio